Con el nombre Nessa es posible referirse a:
 la valië Nessa, un personaje ficticio del legendarium creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien;
 Nessa o Ness, una princesa de los Ulaid, y la madre de Conchobar mac Nessa en el denominado Ciclo del Ulster de la mitología irlandesa;
 Nessa, una localidad del departamento de Alta Córcega (Francia); o
 Nessa, una localidad del distrito de Weißenfels (Sajonia-Anhalt, Alemania).